Pagnani ist der Familienname folgender Personen:
 Andreina Pagnani (1906–1981), italienische Schauspielerin
 Gino Pagnani (1927–2010), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Lola Pagnani (* 1972), italienische Schauspielerin